Тетрагидридогаллат лития — неорганическое соединение,
комплексный гидрид лития и галлия с формулой LiGaH,
бесцветные (белые) кристаллы.

Получение 
 Реакция хлорида галлия и гидрида лития:

Физические свойства 
Тетрагидридогаллат лития образует бесцветные (белые) кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,48174 нм, b = 0,78020 нм, c = 0,78214 нм, β = 112,228°, Z = 4
.

Химические свойства 
 Ступенчато разлагается при нагревании:

Примечания

Литература 
 

Соли лития
Комплексные соединения галлия
Комплексные гидриды